Desa Harjosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Harjosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 110,43), Jawa Tengah, 
 Desa Harjosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 111,08), Jawa Tengah, 
 Desa Harjosari (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 109,12), Jawa Tengah, 
 Desa Harjosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 109,67), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar